Zamunda är ett släkte av insekter. Zamunda ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Zamunda